

Persone
 Arthur Komar (1931-2011) – fisico e docente statunitense
 Superpotenziale di Komar
 Juan Cruz Komar (1996) – calciatore argentino
 Katra Komar (2001) – saltatrice con gli sci slovena
 Polina Komar (1999) – sincronetta russa
 Vitalij Komar (1943) – pittore russo
 Władysław Komar (1940-1998) – pesista e attore polacco

Altro
 Classe Komar – classe di motocannoniere missilistiche sovietiche
 Komar – specie aliena che compare nella serie Star Trek: Voyager